Hawkes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Gregory Hawkes
 Alex Drum Hawkes